Frederick Leathers (1. wicehrabia Leathers)
 Frederick Leathers (2. wicehrabia Leathers)

Zobacz też